Rehain – frazione della città tedesca di Jessen (Elster)
 Rehain – frazione del comune tedesco di Massen-Niederlausitz